Wiwisekcja – album koncertowy wokalisty Kazika Staszewskiego i formacji Kwartet ProForma. Wydawnictwo ukazało się 27 marca 2015 roku nakładem wytwórni muzycznej S.P. Records. Na płycie znalazły się piosenki m.in. z repertuaru Silnej Grupy Pod Wezwaniem, Nicka Cave’a, Toma Waitsa i Kurta Weilla. Płyta była promowana teledyskiem do utworu „Gwiazda szeryfa”. Wideoklip został zrealizowany w standardzie rozdzielczości 4K, była to pierwsza tego typu produkcja w Polsce.

Album dotarł do 11. miejsca polskiej listy przebojów OLiS.

Lista utworów 
Źródło:
 CD1

 CD2

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy S.P. Records
Albumy Kazika Staszewskiego